Emilio Aguinaldo, Filipijns generaal
 General Mariano Alvarez (Cavite), een gemeente vernoemd naar deze generaal